Bank of the West Classic 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 36-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 23 по 29 июля 2007 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Чакветадзе (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Чакветадзе выигрывает все свои шесть финалов на соревнованиях ассоциации.
 Саня Мирза уступает оба своих финала соревнований ассоциации вне Индии.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шахар Пеер выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2007
 US Open Series 2007

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2007 года
2007
Станфорд